Dorotheus van Antiochië, (ca. 388 – 407), Ariaanse aartsbisschop van Constantinopel
 Dorotheus I van Athene, metropoliet van Athene van ca. 1388 tot 1392
 Dorotheus van Gaza (6e eeuw), Grieks-christelijke schrijver
 Dorotheus van Sidon, (1e eeuw), Helleens astroloog
 Dorotheos II van Trebizonde, metropoliet van Trebizonde (15e eeuw)
 Dorotheus van Tyrus (ca. 255 – 362), bisschop van Tyrus en heilige
 Dorotheus IV Ibn Al-Ahmar, patriarch van Antiochië van 1604 tot 1611
 Franz Dorotheus Gerlach (1793-1876), Zwitserse filoloog en historicus

Zie ook 
 De visie van Dorotheus, 4e-eeuws gedicht
 Dorothea (doorverwijspagina)